Серге́й Ви́кторович Влади́миров (16 октября 1918, г. Мензелинск, Татарская АССР — 22 декабря 1982, Пермь, СССР) — советский учёный-филолог, начальник учебной части (1950–1958), секретарь партийного комитета (1958–1962), проректор по вечернему и заочному обучению Пермского университета (1965–1982), заведующий областным отделом народного образования Пермского промышленного облисполкома (1963–1965).

Биография 

1933–1936 — учёба в Пермском педагогическом техникуме на физкультурном отделении. По его окончании остался там же преподавателем.

В 1938 г. поступил в учительский институт, перейдя затем в Молотовский (Пермский) педагогический институт, который окончил с отличием в июне 1941 г. по специальности "Преподаватель русского языка и литературы".

Июль 1941 — январь 1942 — секретарь комитета ВЛКСМ технического училища № 1 номерного завода № 19.

Январь 1942 г. — май 1948 года — служба в органах Министерства государственной безопасности.

С сентября 1948 г. — преподаватель, затем — старший преподаватель кафедры физического воспитания Пермского университета.

С декабря 1950 г. по декабрь 1958 года — начальник учебной части университета.

С декабря 1950 г. — старший преподаватель кафедры русской литературы историко-филологического, с ноября 1962 — доцент кафедры русской литературы филологического факультета университета.

Январь — март 1963 — заместитель заведующего идеологическим отделом Пермского обкома КПСС.

С 30 октября 1958 по 10 ноября 1960, а затем с 29 июня 1961 по ноябрь 1962 года — секретарь партийного комитета Пермского университета.

C марта 1963 по январь 1965 г. — заведующий областным отделом народного образования Пермского промышленного облисполкома (избран на сессии Пермского областного Совета депутатов трудящихся).

С января 1965 г. до 22 декабря 1982 г. — проректор по вечернему и заочному обучению Пермского университета (работал в этой должности до дня смерти).

Административная и учебно-методическая деятельность 
В должности завоблоно С. В. Владимиров очень много внимания уделяет улучшению учебной и воспитательной работы в школах и укреплению их материальной базы.

В должности проректора по вечернему и заочному обучению Пермского университета он проводит значительную работу по организации структуры вечернего и заочного обучения, улучшению обеспечения студентов методической и учебной литературой, повышению ответственности кафедр и факультетов за качество подготовки вечерников и заочников вуза.

Энергично взялся за совершенствование работы вечернего и заочного отделений Сергей Викторович Владимиров, назначенный проректором в 1965 г. и остававшийся на этом посту до конца дней (1983 г.). В университете он работал с 1948 г. в качестве начальника учебной части, старшего преподавателя кафедры русской и советской литературы, был секретарем партбюро университета. Энергичный, общительный, инициативный, Сергей Викторович хорошо знал все стороны университетской жизни, людей и умел оперативно решать текущие вопросы. В течение нескольких лет он занимал ответственные посты в партийном и советском аппарате, и приобретенный опыт был очень полезен на посту проректора по вечернему и заочному обучению...

С. В. Владимирову удалось добиться многого: в частности, он настойчиво требовал от заведующих кафедрами, чтобы основную лекционную нагрузку на вечернем и заочном отделениях выполняли профессора и ведущие доценты, а не молодые преподаватели.

На кафедре русской литературы руководил семинаром по творчеству М. Ю. Лермонтова, курсовыми и дипломными работами, педагогической практикой в школах. активно участвовал в комплексной программе «Самостоятельная работа студентов и учебный процесс», занимался социологическими исследованиями, неоднократно выступал с докладами на всесоюзных, республиканских конференциях.

Много раз заносился на доску почёта г. Перми и Дзержинского района, награждался почётными грамотами Пермского университета и администрации Пермской области.

Секретарь партийного комитета Пермского университета (1958—1962). Заведующий областным отделом народного образования Пермского промышленного облисполкома (1963—1965).

Член Российского совета спортивных обществ и организаций (1963—1966), капитан университетской волейбольной команды ПГУ. Входил в состав Методического совета Пермского университета.

Член Президиума обкома профсоюза работников народного просвещения, высшей школы и научных учреждений. Был членом Дзержинского районного комитета КПСС и городского комитета КПСС г. Перми.

Неоднократно избирался депутатом, членом городского совета Перми.
Председатель постоянной комиссии по народному образованию Пермского городского совета народных депутатов.

Иное 
В Пермском университете учреждён кубок имени С. В. Владимирова: в его рамках проводятся волейбольные матчи между сотрудниками и студентами.

Награды 
 Орден «Знак Почёта» (1971).
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Юбилейная медаль «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
 Юбилейная медаль «Тридцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1975).
 Юбилейная медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (1969).
 Медаль «За трудовое отличие» (1961).
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1971).
 Знак «Победитель социалистического соревнования» (1974).
 Знак "Ударник 9-й пятилетки" (1976).

Примечания

Литература 
 Генеральские деньги: денежная реформа 14 декабря 1947 г. в г. Молотове // Лейбович О. Л. В городе М.: очерки политической повседневности советской провинции в 40-50-х годах XX века. Пермь, 2009.

Источники и ссылки 
 В Пермский университет возвращается Кубок имени Владимирова // Пермский университет. 08.04.2021.
 Пермский государственный университет им. Горького: Исторический очерк. 1916—1966 / Под ред. Ф. С. Горового. Пермь: Пермское книжное издательство, 1966. 292 с.
 Кертман Л. Е., Васильева Н. Е., Шустов С. Г. Первый на Урале. Пермь: Пермское книжное издательство. 1987. 234 с.
 Личное дело С. В. Владимирова // Архив ПГНИУ.
 Сергей Викторович Владимиров // Пермский университет. 2004. № 4 (1725), март. С. 4.
 Сергей Викторович Владимиров — проректор, доцент кафедры русской литературы (1948—1982) // Филологический факультет ПГНИУ.

Персоналии:Спецслужбы СССР
Выпускники ПермГПУ
Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели филологического факультета Пермского государственного университета
Проректоры Пермского государственного университета
Проректоры по вечернему и заочному обучению Пермского государственного университета
Секретари парткомитета Пермского государственного университета
Члены Пермского горкома КПСС
Депутаты Пермского городского совета